Вал Камоника е долина в нискоалпийския регион на Ломбардия, Италия. По-голямата част от Вал Камоника лежи в северната част на провинция Бреша.

Във Вал Камоника се намира една от най-големите находки на доисторически скални рисунки. Има повече от 300 000 символи и фигури, изсечени от племето камуни на стотици скали, датирани от около 8000 пр.н.е. Най-известните рисунки за открити през 1909 г.

Скалните рисунки при Вал Камоника са включени в списъка с обекти на световното наследствто на ЮНЕСКО през 1979 г.

Паркове със скално изкуство

Източници 

Камоника
Обекти на световното наследство в Италия
Археологически обекти в Италия
История на Италия